

Toponyme 

 Théâtre de la Commune, salle de théâtre française à Aubervilliers.

Titres 

  (1871-), quotidien paru pendant la Commune de Paris ;
 La Commune, chant militant français ;
 La Commune (2000), film français de Peter Watkins ;

 La Commune (2007), série télévisée française.